Miejscowości w USA:
 New Florence – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Montgomery
 New Florence – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland